Zhouji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhouji (socken i Kina, Jiangsu), 
 Zhouji (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar